

Список синонимов вида 
Перечень наименований составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.

Примечания 

Ястребиночка